В США насчитывается 2 округа с названием Уолтон ():
 Уолтон — административно-территориальный округ в штате Джорджия, США.
 Уолтон — административно-территориальный округ в штате Флорида, США.